Па́вел Си́доров:

 
 Сидоров, Павел Никитович (1912—1977) — Герой Советского Союза.
 Сидоров, Павел Сафонович (1889—1936) —  член ВЦИК.